Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх проходили в 1992 году. Всего 52 атлета (только мужчины) разыграли 7 комплектов медалей.

Медалисты

Примечания 

 

Соревнования на летних Паралимпийских играх 1992
Дзюдо на летних Паралимпийских играх